Ferrari Challenge Trofeo Pirelli (som ofte kaldes Ferrari Challenge) er et konsolspil, bygget på "Ferrari Trofeo Pirelli"-løbene.

Udover Challenge-delen hvor man kører i henholdsvis den italienske, europæiske og amerikanske Ferrari Challenge, indeholder spillet blandt andet også tidskørsel, arkade og "Trophy mode".

Biler i spillet 

Da spillet er licenseret af Ferrari indeholder det kun biler herfra. Oplysningerne i tabellen er taget fra spillets hjemmeside 

Dette er den hidtil offentliggjorte liste, men på den officielle hjemmeside er der 25 uafslørede biler.

Baner i spillet 
  Auto Club Speedway
  Fiorano
  Hockenheim
  Homestead
  Infineon
  Misano
  Mont Tremblant
  Monza
  Mugello
  Paul Richard
  Redwood Park
  Silverstone
  Spa Francorchamps
  Virginia

Computerspil fra 2008
Nintendo DS-spil
PlayStation 2-spil
PlayStation 3-spil
PlayStation Portable-spil
Wii-spil